Стокс:
 Стокс (), правильнее Стоукс — английская фамилия.
 Стокс, Александер (род. 1979) — шведский киноактёр.
 Стокс, Джон Лорт (1812—1885) — офицер военно-морского флота Великобритании.
 Стокс, Джон Эллертон (1822—1854) — британский (английский) ботаник, доктор медицины.
 Стокс, Джордж Габриель (1819 — 1903) — английский математик и физик ирландского происхождения.
 Стокс, Уильям — ирландский врач-кардиолог.
 Стокс — единица кинематической вязкости.
 Стокс — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США
 Стокс — большой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.